Geibel ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Geibel (1855–1933), deutsch-amerikanischer Komponist und Musikverleger

 Emanuel Geibel (1815–1884), deutscher Dichter und Übersetzer
 Ernst Geibel, deutscher Verleger (Hannover)
 Hedwig Geibel-Kruse (1895–1991), deutsche Malerin
 Hermann Geibel (1889–1972), deutscher Bildhauer
 Johannes Geibel (1776–1853), deutscher evangelisch-reformierter Theologe
 Konrad Geibel (1817–1872), deutscher Organist und Komponist 
 Kurt Geibel (1931–2013), deutscher Chemiker
 Margarethe Geibel (1876–1955), deutsche Grafikerin und Holzschneiderin
 Paul Geibel (1845–1915), Landwirt, Mitglied des Deutschen Reichstags
 Paul Otto Geibel (1898–1966), SS- und Polizeiführer Warschau
 Peter Geibel (1841–1901), hessischer Mundartdichter
 Sergei Alexandrowitsch Geibel (* 1981), russischer Schwimmer 
 Stefan J. Geibel (* 1968), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Geibelplatz
 Emanuel-Geibel-Preis
 Geipel